Das Brisbane International 2011 war ein Tennisturnier für Herren, welches vom 2. bis 9. Januar 2011 in Brisbane stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie das Brisbane International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Brisbane fand zudem parallel ein Damenturnier der WTA Tour 2011 statt.

Als Titelverteidiger im Einzel trat Andy Roddick an, er verlor aber im diesjährigen Finale gegen den topgesetzten Robin Söderling, der damit seinen siebten ATP-Titel gewann. Im Doppel waren Jérémy Chardy und Marc Gicquel die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht an. Es gewannen Lukáš Dlouhý und Paul Hanley, die im Finale gegen Robert Lindstedt und Horia Tecău von der verletzungsbedingten Aufgabe Lindstedts profitierten. Dies war ihr erster gemeinsamer ATP-Titel; für Hanley war es der 24. ATP-Titel seiner Karriere, für Dlouhý der neunte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 422.300 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 474.050 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 45 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 48 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Brisbane